

Бутешть () — село у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Сіліштя.
 Бутешть () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Хоря.
 Бутешть () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Могош.

Бутешть () — село у Глоденському районі.